En matemàtiques, la clausura es refereix al mínim conjunt que és "tancat" a una certa propietat o que conté just la mínima quantitat d'elements que fa determinada propietat sigui certa per al conjunt, etc. Hi ha diversos tipus de clausura:

 La clausura algebraica d'un  cos en àlgebra abstracta.
 La clausura topològica d'un conjunt és el mínim conjunt tancat que conté el conjunt donat.
 La clausura transitiva d'una  relació és el conjunt de parells mínim que fa que la relació sigui  transitiva sobre aquest conjunt.
 La clausura simètrica d'una relació és el conjunt de parells mínim que fa que la relació sigui  simètrica sobre aquest conjunt.
 La clausura reflexiva d'una relació és el conjunt de parells mínim que fa que la relació sigui  reflexiva sobre aquest conjunt.
 La clausura normal d'un subgrup és el subgrup normal més petit que conté el subgrup.

Teoria de conjunts